Sveti Marcel je lahko:
 Sveti Marcel (škof)
 Sveti Marcel (stotnik)